Эдуард Винклер ( или , 1799 — 29 декабря 1862) — немецкий ботаник.

Биография 
Эдуард Винклер родился в 1799 году в Лейпциге.

Он был учёным и преподавателем ботаники в нескольких государственных школах в Лейпциге.

Эдуард Винклер умер 29 декабря 1862 года.

Научная деятельность 
Эдуард Винклер специализировался на семенных растениях.

Избранные научные работы 
 Sämmtliche Giftgewächse Deutschlands: naturgetreu dargest. u. allg. faßl. beschrieben / von Eduard Winkler. Mit e. Vorrede von Fr. Schwägrichen. Leipzig 1854.
 Sämmtliche Arzneigewächse Deutschlands, Leipzig 1831—1834.
 Handbuch der Gewächskunde etc., Leipzig 1834.
 Die Arzneigewächse der homöopathischen Heilkunst, Leipzig 1834—1835.
 Handbuch der medicinisch-pharmaceutischen Botanik, Leipzig 1850.
 Vollständiges Reallexikon der medicinisch-pharmaceutischen Naturgeschichte u. Rohwaarenkunde, Leipzig, 1838—1842.
 Getreue Abbildung aller in der Pharmacopoea Austriaca aufgenommenen officinellen Gewächse, Leipzig, 1843.
 Pharmaceutische Waarenkunde oder Handatlas der Pharmacologie, enthaltend Abbildungen aller wichtigen pharmaceutischen Naturalien und Rohwaaren, nebst genauer Charakteristik und kurzer Beschreibung von Dr. Eduard Winkler. Leipzig, Verlag von Ernst Schäfer, 1849.
 Der autodidactische Botaniker, Leipzig 1853.

Примечания

Литература 
 Biographical notes upon botanists / comp. by John Hendley Barnhart ... and maintained in the New York Botanical Garden Library; Boston, Mass.: Hall, 1965 (3 Vols.).

Ссылки 
 DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Eduard Winkler
 DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Sämmtliche Giftgewächse Deutschlands: naturgetreu dargest. u. allg. faßl. beschrieben
 Digitale Bibliothek Braunschweig: Sämmtliche Giftgewächse Deutschlands naturgetreu dargestellt und allgemein faßlich beschrieben
 Handbuch der medicinisch-pharmaceutischen Botanik /nach den neuesten Entdeckungen bearbeitet /von Eduard Winkler

Ботаники по алфавиту
Ботаники Германии